Plaatsen in Roemenië
Aninoasa (Argeș)
Aninoasa (Covasna)
Aninoasa (Dâmbovița)
Aninoasa (Gorj)
Aninoasa (Hunedoara)
Aninoasa (Vâlcea)